Municipio de Marion puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marion (condado de Bradley, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Bradley.
 Municipio de Marion (condado de Drew, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Drew.
 Municipio de Marion (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Marion (condado de Ouachita, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ouachita.
 Municipio de Marion (condado de Phillips, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Marion (condado de Sebastian, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Marion (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Marion (condado de McDowell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de McDowell.
 Municipio de Marion (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.
 Municipio de Marion (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.
 Municipio de Marion (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Marion (condado de Ogle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.
 Municipio de Marion (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Marion (condado de Boone, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Marion (condado de Decatur, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Marion (condado de Dubois, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dubois.
 Municipio de Marion (condado de Hendricks, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hendricks.
 Municipio de Marion (condado de Jasper, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Marion (condado de Jennings, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jennings.
 Municipio de Marion (condado de Lawrence, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Marion (condado de Owen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Owen.
 Municipio de Marion (condado de Pike, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Marion (condado de Putnam, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Marion (condado de Shelby, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Marion (condado de Clayton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Marion (condado de Davis, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Davis.
 Municipio de Marion (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Marion (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Marion (condado de Henry, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Marion (condado de Lee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Marion (condado de Linn, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Marion (condado de Marshall, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Marion (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Marion (condado de Washington, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Marion (condado de Bourbon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Bourbon.
 Municipio de Marion (condado de Doniphan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Doniphan.
 Municipio de Marion (condado de Douglas, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Marion (condado de Lincoln, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Marion (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.
 Municipio de Marion (condado de Charlevoix, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Charlevoix.
 Municipio de Marion (condado de Livingston, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Marion (condado de Osceola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Marion (condado de Saginaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.
 Municipio de Marion (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Marion (condado de Olmsted, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Olmsted.
 Municipio de Marion (condado de Buchanan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Marion (condado de Cole, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cole.
 Municipio de Marion (condado de Dade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dade.
 Municipio de Marion (condado de Daviess, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Marion (condado de Grundy, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Marion (condado de Harrison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Marion (condado de Jasper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jasper
 Municipio de Marion (condado de Mercer, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Marion (condado de Monroe, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Marion (condado de Newton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Marion (condado de St. Francois, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saint François.
 Municipio de Marion (condado de Franklin, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Marion (condado de Allen, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Marion (condado de Clinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Marion (condado de Fayette, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Marion (condado de Hancock, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Marion (condado de Hardin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Marion (condado de Henry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Marion (condado de Hocking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hocking.
 Municipio de Marion (condado de Marion, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Marion (condado de Mercer, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Marion (condado de Morgan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Marion (condado de Noble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Marion (condado de Pike, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Marion (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.
 Municipio de Marion (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Marion (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Marion (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.